Feddeler ist der Name von

 Emil Albert Feddeler (???), deutscher Pianist und Komponist Anfang des 20. Jahrhunderts in Hildesheim
 Erich Feddeler (1772–1852), Obervogt in Harste
 Gustav Feddeler (???–1920), deutscher Lehrer, Schulrektor, Museumsleiter sowie Schul- und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Fedeler